Церник може бити:

 Церник (општина), насељено мјесто и сједиште истоимене општине у Бродско-посавској жупанији, Република Хрватска
 Церник (Жумберак), насељено мјесто у општини Жумберак, Република Хрватска 
 Церник (Чавле), насељено мјесто у општини Чавле, Република Хрватска